Tyska hären () kan syfta på:

Tyska hären (Kejsardömet Tyskland) – landstridskrafterna för Kejsardömet Tyskland, 1871 till 1919
Tyska hären (Nazityskland) – landstridskrafterna för Nazityskland, 1935 till 1945
Tyska hären (Förbundsrepubliken Tyskland) – landstridskrafterna för Förbundsrepubliken Tyskland, 1955 till idag

Förgreningssidor
Tysklands militärhistoria